san Venancio de Camerino (f. 251/253), mártir
 san Venancio de Delminium (f. 257), obispo de Delminium, mártir
 san Venancio de Tours (s. V), abad
 san Venancio Fortunato (c. 530-c. 600), obispo de Poitiers, poeta
 san Venancio de Viviers (f. 535), obispo de Viviers
 san Venancio de Luni (s. VII), obispo de Luni